Plaats in Indonesië
 Tlagah (Banyuates), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Tlagah (Galis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java